Ингстад — фамилия. Носители:

 Ингстад, Анна Стина (1918—1997) — норвежский археолог.
 Ингстад, Хельге Маркус (1899—2001) — норвежский путешественник, археолог и писатель.